wilgotność powietrza
 wilgotność bezwzględna
 wilgotność względna
 wilgotność właściwa
 wilgotność gleby

Zobacz też 
 wilgoć